Èdip, el personatge mitològic.
 Èdip Rei, és una tragèdia grega escrita per Sòfocles cap al 406 aC
 Èdip (Voltaire), l'obra teatral escrita per Voltaire el 1718.